Harrison Gray Otis (editore)
Harrison Gray Otis (politico)